Пі́терс () — англійське прізвище.

Відомі носії 

 Андерсон Пітерс (;  1997) — гренадський легкоатлет, чемпіон світу (2019).
 Бонавентура Пітерс старший (; 1614—1652) — південнонідерландський (фламандський) художник морських краєвидів і сцен.
 Гері Пітерс (; 1958) — американський політик з Демократичної партії.
 Ден Пітерс (;  1967) — американський музикант, барабанщик грандж-гурту Mudhoney.
 Джейкоб Пітерс (;  2000) — британський плавець, чемпіон Європи з водних видів спорту 2018 року.
 Джеймс Пітерс (; 1922—1972) — американський герпетолог.
 Джин Пітерс (; 1926—2000) — американська акторка.
 Еван Пітерс (;  1987) — американський актор.
 Едіт Пітерс (; 1926—2000) — американська акторка і джазова співачка.
 Елліс Пітерс () — криптонім англійської письменниці Едіт Мері Парджетер (1913—1995).
 Ерік Пітерс (;  1988) — нідерландський футболіст, захисник.
 Лана Пітерс () — ім'я Світлани Аллілуєвої (1926—2011) в еміграції.
 Мартін Пітерс (; 1943—2019) — англійський футболіст, півзахисник.
 Мері Пітерс (;  1939) — британська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1972).
 Морайя Пітерс (;  1992) — американська авторка та виконавиця християнських пісень.
 Піт Пітерс (;  1957) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Саша Ембет Пітерс-Шиффер (англ. Sasha Embeth Pieterse-Sheaffer; нар. 1996) — американська акторка південноафриканського походження.
  (; 1921—1952) — американська актриса, номінантка на премію «Оскар» (1942).
 Том Пітерс (;  1942) — американський письменник.

Див. також 
 Петерс

Примітки